Haenel ist der Familienname folgender Personen:

 Adèle Haenel (* 1989), französische Schauspielerin
 Eduard Haenel (1819–1878), deutscher Ingenieur und Vorsitzender des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI)
 Eike Haenel (1938–2018), deutscher Brauchtumskundler und -sammler
 Erich Haenel (1875–1940), deutscher Kunsthistoriker 
 Erich Haenel von Cronenthal (1856–1906), deutscher Verwaltungsbeamter
 Feodor von Haenel (1812–1900), preußischer Generalmajor
 Georg von Haenel (1845–1918), preußischer Generalleutnant
 Günther Haenel (1898–1996), österreichischer Regisseur, Theaterdirektor und Schauspieler
 Hal Haenel (* 1958), US-amerikanischer Segler und Filmschaffender
 Helmut Haenel (1919–1993), deutscher Veterinärmediziner, Mikrobiologe und Ernährungswissenschaftler
 Horst Meyer-Hanel (1911–nach 1977), deutscher Journalist
 Hubert Haenel (1942–2015), französischer Politiker (UMP)
 Karl Moritz Haenel (1809–1880), deutscher Architekt
 Nikolaus Haenel, österreichischer Schauspieler
 Oswald Haenel (1842–1911), deutscher Architekt
 Walter Haenel (1862–1928), deutscher Industrieller
 Wilhelm Haenel (1891–1967), deutscher Ariseur in Bad Ischl
 Yannick Haenel (* 1967), französischer Schriftsteller

Haenel ist der Name von:

 C. G. Haenel, deutscher Waffenhersteller

Siehe auch:
 Hänel
 Hähnel
 Henel
 Villa Oswald Haenel